Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 8-as, továbbá 8A jelzésű menetrend szerinti trolibuszjáratok:

 8-as trolibusz (Szeged)
 8A trolibusz (Szeged)megszűnt